Unterseeboot 63 ou U-63 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 63, sous-marin navire de tête de type U 63 de la Kaiserliche Marine, a été commandé en 1915 et qui s'est rendu le  et démoli à Blyth en 1922.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-63, un sous-marin de type UB III lancé en 1917, et qui a été porté disparu après le .
UC-63, un sous-marin de type UC II lancé en 1917, et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 63, un sous-marin de type II.C, qui a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940